Spokane Public Library steht für:

 Spokane Public Library (Bibliothekssystem), öffentliches Bibliothekssystem in Spokane, Washington, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:

 Spokane Public Library (25 Altamont St., Spokane, Washington), ID-Nr. 82004290
 Spokane Public Library (525 Mission St., Spokane, Washington), ID-Nr. 82004291
 Spokane Public Library (925 W. Montgomery St., Spokane, Washington), ID-Nr. 82004292
 Spokane Public Library (10 S. Cedar, Spokane, Washington), ID-Nr. 82004910